Леони́д Серге́ев:
 
 Сергеев, Леонид Анатольевич (род. 1936) — русский детский писатель.
 Сергеев, Леонид Гаврилович (1905—1948) — советский военный деятель, полковник.
 Сергеев, Леонид Павлович (1929—2021) — советский и российский учёный-филолог.